Blowing Rock est un toponyme qui peut faire référence à :

 Blowing Rock (Anguilla), une île des Petites Antilles.
 Blowing Rock (Caroline du Nord), une ville de Caroline du Nord.